Il 27 e 28 maggio 2007 (con ballottaggio il 10 e 11 giugno) in Piemonte si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Torino

Alpignano 

Fonte: Ministero dell'Interno

Caselle Torinese 

Fonte: Ministero dell'Interno

Grugliasco 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Moncalieri 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Rivalta di Torino 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Alessandria

Alessandria 

Fonte: Ministero dell'Interno

Acqui Terme 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Asti

Asti 

Fonte: Ministero dell'Interno

Cuneo

Cuneo 

Fonte: Ministero dell'Interno

Mondovì 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Novara

Borgomanero 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Verbano-Cusio-Ossola

Domodossola 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Omegna 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Piemonte
2007